Мала (ум. 946) — древлянский князь, возглавивший восстание 945 года, в ходе которого был убит князь Игорь. После чего предпринимал попытки женитьбы на вдове Игоря княгине Ольге, посылая к ней сватов. Также в иностранных источниках носит имя Нискина (Ян Длугош) и Мальдитт (Сигизмунд Герберштейн). С именем Мала связывают название древлянского города Малин.

Согласно Василию Татищеву, в Иоакимовской летописи о Мале говорится, что он «князь древлянский, сын Нискинин».

Компонент mal входил в состав ряда кельтских имён (галльское Malorix, древнеирландское Cathmal).

Восстание 945 года 
«Повесть временных лет» под 6453 годом рассказывает о том, как киевский князь Игорь, собрав дань с древлян, возвратился к ним с малой дружиной, чтобы собрать дань ещё раз. Древляне во главе со своим князем Малом решили оказать сопротивление.

После смерти Игоря Мал предпринял попытку посвататься к его вдове, княгине Ольге.

Попытка Мала не удалась. Ольга дважды расправилась с его послами и устроила резню древлянской знати на могиле Игоря, а в следующем году пошла войной на древлян и разгромила их. Последним очагом сопротивления был город Искоростень (ныне Коростень).

О судьбе Мала в «Повести временных лет» ничего не сказано.

Гипотеза Д. Прозоровского 
Российский историк и палеограф Д. И. Прозоровский в 1864 г. выдвинул гипотезу о том, что князь Мал выжил во время похода Ольги на древлян, был взят в плен и якобы поселен в городе Любече. Основываясь на созвучии имен, Прозоровский отождествил Мала с Малком Любечанином – отцом Малуши, ключницы княгини Ольги и матери князя Владимира, и её брата Добрыни. Историк полагал, что именно гипотетическое княжеское происхождение Малуши и Добрыни обеспечило им впоследствии особое положение при дворе, а сыну Малуши и князя Святослава Владимиру – дало возможность стать великим князем, несмотря на то, что он был «робичичем», то есть сыном рабыни. Добрыня стал наместником в Новгороде, куда вскоре был отправлен и Владимир с Малушей.

Памятник 
Памятник Малу установлен в городе Коростене.

В кино 
 Легенда о княгине Ольге (1983; СССР) режиссёр Юрий Ильенко, в роли Мала Виктор Демерташ.
 Страницы Российской истории. Земля предков (1994; Россия) режиссер Александр Гурьев.

Примечания

Ссылки 
 
 Коростень в Истории 
 

Персоналии:Древняя Русь
князья древлянские
Правители восточных славян до Рюриковичей